Les Années Laser est un magazine grand public fondé en .

Historique 
Au départ consacré au laserdisc, il fut lancé au début uniquement par abonnement sous la forme d'un 4 pages au format A4 sur papier saumon. Le succès aidant, le nombre de pages est passé à 8, puis 16, puis 32 pour être enfin distribué en kiosque en  avec cette fois-ci un magazine tout quadri de 64 pages trimestriel. Le nombre de lecteurs grimpant régulièrement, Les Années Laser est devenu bimestriel puis mensuel, et a aussi édité un nombre significatif de titres en laserdisc sous le label L'Ecran Laser (Judge Dredd avec la première piste AC3 française, Il était une fois en Amérique en coffret, Legend, La Maison aux esprits, Le Cid, etc.). À partir de 1997, en plus d'une partie importante consacrée au home cinéma avec des tests matériels, le magazine s'est lancé dans le DVD, à la fois pour chroniquer les titres parus, mais aussi pour sortir des DVD collectors de tests, de bandes-annonces joints gratuitement au journal. Puis, à partir de 2008, nouvelle évolution avec l'intégration du Blu-ray dans le contenu rédactionnel.

Place dans l'édition 
Les Années Laser est le titre de presse le plus important en France dans le domaine du Home Cinéma, DVD, Blu-ray, HD et 3D, avec plus de  exemplaires vendus chaque mois en 2009, dont une forte proportion d'abonnés. Le magazine édite aussi deux guides annuels sur le DVD et le Blu-ray, qui répertorient en format livre sur plusieurs centaines de pages l'ensemble des titres parus,  un hors-série annuel consacré aux installations home cinéma des particuliers avec des conseils et astuces, anime un site internet dédié (www.annees-laser.com) , et propose aussi son contenu  en version numérique.

Depuis 2017, Les Années Laser est membre de l'European Imaging and Sound Association

Références

Liens externes 
  Site officiel des Années Laser, sur annees-laser.com (consulté le )
  Fiche des Années Laser, sur ojd.com (consulté le )

Magazine musical français
Titre de presse créé en 1990